Passet puede hacer referencia a:

Oscar Passet, exfutbolista argentino que se desempeñaba en la posición de guardameta.
René Passet, economista francés.